Альгизи () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1523—1573) — итальянский архитектор и писатель.
  (род. 1917) — итальянский футболист.
   (1666—1733) — итальянский органист и композитор.